Алар-дель-Рей () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Занимает площадь 57,91 км². Население — 1046 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pueblos-España.org Alar del Rey (Sitio con fotos del pueblo)
 Web del Ayuntamiento de Alar del Rey
 Polígono Industrial de Alar del Rey

Муниципалитеты Паленсии